Жуков () — російське прізвище, походить від слова жук.

Відомі носії:
 Жуков Анатолій Борисович (1901—1979) — радянський лісівник, академік АН СРСР.
 Жуков Антон В'ячеславович (1985—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Борис Володимирович (1921—1974) — український радянський живописець.
 Жуков Борис Петрович (1912—2000) — радянський хімік, академік АН СРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Жуков Вадим Васильович (1934—2021) — радянський і російський режисер та актор.
 Жуков Валерій Павлович ( 1988) — російський хокеїст.
 Жуков Володимир Романович ( 1946) — український радянський державний діяч. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання. Депутат Верховної Ради України 1-го скликання. Кандидат економічних наук.
 Жуков Гаврило Васильович (1899—1957) — радянський воєначальник, віце-адмірал.
 Жуков Георгій Іванович (1913—1994) — Герой Радянського Союзу
 Жуков Георгій Костянтинович (1896—1974) — Маршал Радянського Союзу, чотири рази Герой Радянського Союзу.
 Жуков Георгій Сергійович (1907—1978) — співробітник радянських органів державної безпеки, уповноважений РНК СРСР з іноземних військових формувань на території СРСР, генерал-лейтенант.
 Жуков Дмитро Валерійович ( 1980) — український футбольний суддя.
 Жуков Дмитро Сергійович (1978—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Євген Вікторович — солдат Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Жуков Євген Михайлович (1907—1980) — радянський історик, академік АН СРСР (1958).
 Жуков Євген Олександрович ( 1986) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Іван Діомидович (1860—1944) — професор, хімік-технолог. Директор Київського політехнічного інституту Імператора Олександра ІІ у 1911—1917 роках.
 Жуков Ілля Григорович (1830—1911) — революційний народник.
 Жуков Костянтин Миколайович (1873—1940) — український і російський архітектор.
 Жуков Леонід Олексійович (1890—1951) — російський балетмейстер.
 Жуков Май Харитонович ( 1939) — український радянський діяч, розмітник Сніжнянського заводу хімічного машинобудування Донецької області. Депутат Верховної Ради УРСР 9-10-го скликань.
 Жуков Микита Сергійович ( 1995) — український футболіст.
 Жуков Микола Йосипович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Жуков Микола Миколайович (1908—1973) — російський графік, народний художник СРСР (1961), член-кореспондент Академії мистецтв СРСР (1949).
 Жуков Михайло Сергійович ( 1985) — російський хокеїст.
 Жуков Олег Анатолійович (1977—2019) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Олег Іванович (1920—2010) — радянський футболіст і тренер.
 Жуков Олександр Борисович (1 954) — російський олігарх, засновник нині неіснуючої нафтової компанії «Синтез ойл» у Великій Британії.
 Жуков Олександр Дмитрович ( 1956) — російський державний діяч, депутат Державної думи Росії (1994—2004), заступник голови Уряду Росії (з 2004).
 Жуков Олександр Іларіонович (1912—2003) — український радянський діяч, металург, директор Макіївського металургійного заводу імені Кірова, Герой Соціалістичної Праці.
 Жуков Олександр Олексійович (1900—1944) — начальник Сарненського оперсектора НКВД по боротьбі з бандитизмом, комісар державної безпеки (1944).
 Жуков Олександр Петрович (1920—1939) — заслужений артист України. Керівник оркестру заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю Чернівецької обласної філармонії.
 Жуков Олексій Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Олександр Ігорович (1986—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жуков Роман Ваніфатієвич (1924—1994) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Жуков Роман Володимирович — радянський і російський музикант, співак і композитор, екс-учасник групи «Міраж».
 Жуков Сергій Вікторович ( 1951) — сучасний композитор московської школи модерного спрямування, член спілки композиторів СРСР, Російської Федерації.
 Жуков Сергій Петрович ( 1975) — російський хокеїст.
 Жуков Сергій Сергійович (1904—1981) — бандурист, хоровий диригент, керівник Охтирського районного хору та капели бандуристів, військовий розвідник, старшина.
 Жуков Тимофій Семенович (1903—після 1958) — український радянський і партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання.
 Жуков Юрій Олександрович (1908—1991) — письменник, Герой Соціалістичної Праці.

Див. також 
 Жукова
 Ванька Жуков
 Жуков (місто)
 Жуков (астероїд)
 Жуков (телесеріал)

Російські прізвища